Па́мисос, Памис () — река в Греции, на Пелопоннесе. Крупнейшая река в Месинии. Берёт исток на западном склоне хребта Тайгет к востоку от деревни . Впадает в залив Месиниакос Ионического моря. Длина 48 километров.

По Павсанию истоки реки были целебными для маленьких детей. Царь Сибот ввёл ежегодные жертвы .

В прошлом называлась Пирнадза () и Памиз (Памиза).

В Памисос впадает крупный приток Маврозумена (), в прошлом известный как Балира ().

Примечания 

Реки, впадающие в Ионическое море
Реки Греции
Пелопоннес